Lorig ist der Familienname folgender Personen:

Khatuna Lorig (* 1974), georgisch-US-amerikanische Bogenschützin
Klaus Lorig (* 1952), deutscher Kommunalpolitiker (CDU), ehemaliger Oberbürgermeister von Völklingen
Sven Lorig (* 1971), deutscher Fernsehmoderator